Dave Meyers (David William Meyers, 1953-2015) – cestista statunitense
 Dave Meyers – regista statunitense